Марьина Роща () — село,
Петровский сельский совет,
Петропавловский район,
Днепропетровская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 1223883704. Население по переписи 2001 года составляло 511 человек.

Географическое положение 
Село Марьина Роща находится на правом берегу реки Самара,
выше по течению на расстоянии в 1 км расположено село Катериновка,
ниже по течению на расстоянии в 2,5 км расположено село Мерцаловка (Павлоградский район),
на противоположном берегу — село Дмитровка.
К селу примыкает большой массив садовых участков.

Экономика 
 ФХ «Вольное».
 Шахта им. М. И. Сташкова ОАО «Павлоградвугилля».

Объекты социальной сферы 
 Клуб.

Примечания